Ланн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Бордо, 33 км на південний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 184 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 415,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ланн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ланн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна